Элеонора де Гусман (Леонор Нуньес де Гусман и Понсе де Леон) (; 1310, Севилья — 1351, Талавера-де-ла-Рейна) — кастильская аристократка и любовница короля Кастилии Альфонсо XI Справедливого. Мать короля Кастилии Энрике II.

Биография 

Родилась в 1310 году в Севилье. Дочь дворянина Педро Нуньеса де Гусмана и его жены, Беатрисы Понсе де Леон (правнучки короля Леона Альфонсо IX). Родители выдали юную Леонор замуж за Хуана де Веласко.

Хуан де Веласко (муж Леонор) скончался в 1328 году в возрасте двадцати лет. Вскоре после этого она познакомилась в Севилье с королем Кастилии Альфонсо XI Справедливым. Он был настолько поражен её красотой, что сделал её своей любовницей. Он предпочел Элеонору своей законной супруге, Марии Португальской (1313—1357), дочери короля Португалии Афонсу IV и Беатрисы Кастильской, на которой он женился в 1328 году. После того, как Мария Португальская родила сына и наследника, будущего Педро Кастильского в 1334 году, Альфонсо покинул свою жену и стал жить вместе с Леонор. Униженная королева обижалась на своего неверного мужа и требовала от него прекратить публичные проявления предпочтения к своей любовнице. Король Альфонсо игнорировал мольбы жены и передал своей любовнице Элеоноре во владение замки Уэльва, Тордесильяс и Медина-Сидония в дополнение к другим пожалованиям. Родственники Элеоноры были переселены в Севилью и стали пользоваться влиянием при дворе Альфонсо. Королевский двор был обеспокоен поведением Альфонсо. Папа римский решил вмешаться и приказал королю Португалии вторгнуться в Кастилию.

Кастильский король Альфонсо Справедливый скончался 27 марта 1350 года. Ему наследовал его законный сын, Педро Жестокий (1334—1369), правивший в 1350—1366, 1367—1369 годах. В начале правления Педро регентшей Кастилии стала его мать, вдовствующая королева Мария Португальская. Мария не забыла о любовнице покойного мужа и решила с ней расправиться. Регентша Мария Португальская, жаждущая мести, заключила Элеонору в тюрьму, а в 1351 году приказала  казнить свою соперницу в арабском замке Абдуррахмана III в Талавера-де-ла-Рейна. Смерть Элеоноры лишь усугубила раскол в королевской семье. Сын Элеоноры, Энрике, граф Трастамара, и Педро Жестокий, сын Марии Португальской, начали междоусобную войну за контроль над Кастилией. В конце концов победу одержал Энрике, который был коронован королем Кастилии и Леона.

Изображение в опере 
Элеонора, как Леонор, является персонажем оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Фаворитка».

Дети 
 , 1-й сеньор де Агилар-де-Кампоо (1331/1332 — 1338)
 , 1-й сеньор де Ледесма (1332/1333 — 1343)
 Энрике II Трастамара (13 января 1334 — 29 мая 1379), король Кастилии (1366—1367, 1369—1379)
 Фадрике Альфонсо, магистр Ордена Сантьяго и 1-й сеньор де Аро (13 января 1334 — 29 мая 1358)
 , 2-й сеньор де Ледесма (1334—1350)
 Тельо Альфонсо, 1-й сеньор де Агилар-де-Кампоо (июнь 1337 — 15 октября 1370)
 , 1-й сеньор де Бадахос и Херес-де-ла-Фронтера (1340—1359)
 Санчо Альфонсо, 1-й граф де Альбуркерке (1342 — 19 марта 1374)
 , 1-я сеньора де Медина-де-Риосеко (1342 — после 1376), 1-й муж с 1354 года Фернан Руис де Кастро (ум. 1377), 2-й муж с 1366 года Фелипе де Кастро (ум. 1371)
  (1345—1359).

Леонор де Гусман являлась предком католических королей Испании. Три сына Элеоноры, король Кастилии Энрике II, Фадрике Альфонсо, сеньор де Аро, и Санчо Альфонсо, 1-й граф де Альбуркерке, были предками короля Фердинанда II Арагонского. Кроме того, королева Изабелла I Кастильская, супруга Фердинанда II Католика, происходит от Элеоноры де Гусман и Марии Португальской. Король Кастилии Энрике III, внук Энрике II, был женат на Екатерине Ланкастерской, внучке Педро Жесткого; а их сын, король Кастилии Хуан II, был отцом Изабеллы I Кастильской.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Fuente, María Jesús. Reinas medievales en los reinos hipánicos. ISBN 84-9734-102-3
 Flores de Setién y Huidobro, Enrique. Memorias de las reynas catholicas, historia genealógica de la casa real de Castilla y de León. p. 1077.
 González Crespo, Esther (1988). «El afianzamiento económico y social de los hijos de Leonor de Guzmán». Anuario de estudios medievales (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC: Institución Milá y Fontanals. Departamento de Estudios Medievales) (18): 289—304. ISSN 0066-5061.
 González Crespo, Esther. «El patrimonio dominical de Leonor de Guzmán» [1].
 Moxó y de Montoliu, Francisco de (1997). Estudios sobre las relaciones entre Aragón y Castilla (SS. XIII—XV). Zaragoza: Institución «Fernando el Católico». ISBN 84-7820-387-7.
 De Mena, José María. Tradiciones y Leyendas Sevillanas. Plaza&Janes Editores. Segunda edición, 1987.
 Merino, Ignacio: Amor es Rey tan Grande. Leonor de Guzmán. Maeva Ediciones, 2000 (dos ediciones) ISBN 84-95354-27-6 Suma de Letras/Punto de Lectura, 2002 (bolsillo) ISBN 84-66306-02-7. Círculo de Lectores (tapa dura) ISBN 8422699389

Дворянство Испании
Любовницы монархов